Cuboide – con forma approssimativa di cubo
Cuboide – osso del piede
Cuboide – romboedro di poco diverso dal cubo